Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1980 war die neunte Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand in der Albert Hall in Launceston auf der australischen Insel Tasmanien statt.
Weltmeister wurde der Engländer Jimmy White durch einen 11:2-Sieg im Finale gegen den Australier Ron Atkins.

Modus 
Die 28 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Einzelnachweise 

1980
Snookerveranstaltung 1980
Sportveranstaltung in Launceston City
Billardturnier in Australien